Rottler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rottler (1912–2006), deutscher Mediziner, Lyriker und Schriftsteller
 Berthold Rottler (1748–1826), letzter Fürstabt des Klosters St. Blasien (1801–1806) und Abt des Stifts St. Paul im Lavanttal (1809–1826)
 Edmund Rottler (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Eduard Rottler († 1899), deutscher Kaufmann und Politiker
 Johann Peter Rottler (1749–1836), elsässischer, französischer Missionar und Naturforscher
 Ulrich Rottler (* 1954), deutscher Radrennfahrer